Айдос Темыргалиевич Таттыбаев (; 26 апреля 1990, с. Захаровка, Нуринский район, Карагандинская область, КазССР) — казахстанский футболист, нападающий клуба «Шахтёр» Караганда.

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2009 году в составе клуба «Гефест». Летом 2010 году стал игроком клуба «Шахтёр» Караганда. В 2012 году подписал контракт с клубом «Булат-АМТ». В 2014 году вернулся в «Гефест».

В 2018 году играл за «Тараз». В 2019 году перешёл в «Каспий».

Достижения

Командные 
 «Шахтёр» Караганда
 Финалист Кубка Казахстана: 2010

 «Каспий»
 Серебряный призёр Первой лиги Казахстана: 2019

Личные 
 Лучший бомбардир Первой лиги: 2019 (19 мячей)

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте Vesti.kz

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Гефест»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Шахтёр-Булат»
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Каспий» Актау